Rejon oratiwski – rejon na Ukrainie, w obwodzie winnickim, z siedzibą w Oratowie.

Powstał w 1979. Ma powierzchnię 870 km2 i liczy około 27 tysięcy mieszkańców.

W skład rejonu wchodzą 1 osiedlowa rada oraz 27 silskich rad, obejmujących 50 wsi i 4 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy